Sezon Ligue Magnus rozgrywany jest na przełomie 2021 i 2022 roku. Jest to 101. sezon rozgrywek o Mistrzostwo Francji w hokeju na lodzie. Do rozgrywek przystąpiło 12 zespołów.

Sezon zasadniczy 

Legenda:     = Awans do play-off,     =  Walka o utrzymanie

Bibliografia 
 
 

Hokej na lodzie we Francji
2021 w hokeju na lodzie
2022 w hokeju na lodzie
2021 we Francji
2022 we Francji